The Dominion Curling Club Championships 2010, turniej rozegrano między 23 a 28 listopada 2010 na Wyspie Księcia Edwarda, w Charlottetown i Cornwall.

Turniej odbył się na dwóch obiektach: Charlottetown Curling Club (tory 1-3) i Cornwall Curling Club (tory 3-6). Obrońcami tytułów z poprzedniego roku były reprezentacje Ontario.

Tytuły mistrzowskie wywalczyły reprezentantki Alberty i reprezentanci Saskatchewanu.



Kobiety

Drużyny

Play-off

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
24 listopada 2010; 13:30

Sesja 2. 
24 listopada 2010; 21:00

Sesja 3. 
25 listopada 2010; 10:00

Sesja 4. 
25 listopada 2010; 16:45

Sesja 5. 
26 listopada 2010; 13:30

Sesja 6. 
26 listopada 2010; 20:00

Sesja 7. 
27 listopada 2010; 10:00

Mężczyźni

Drużyny

Play-off

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1. 
24 listopada 2010; 10:00

Sesja 2. 
24 listopada 2010; 16:45

Sesja 3. 
25 listopada 2010; 13:30

Sesja 4. 
25 listopada 2010; 20:00

Sesja 5. 
26 listopada 2010; 10:00

Sesja 6. 
26 listopada 2010; 16:45

Sesja 7. 
27 listopada 2010; 13:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 The Dominion Curling Club Championships

Linki zewnętrzne 
 

2010 w curlingu
Curling w Kanadzie